Broerkerk, Broerekerk, Broederkerk, Broerenkerk, Broederskerk en Broederenkerk zijn benamingen van kerkgebouwen die oorspronkelijk verbonden waren aan een kloosterorde (een zogenaamde kloosterkerk), meestal de dominicanen (predikbroeders) of franciscanen (minderbroeders).

 Broederskerk, Sint-Niklaas;

 Broerenkerk, Arnhem (- 19e eeuw);
 Broerekerk, Bolsward;
 Broederenkerk, Deventer;
 Broerkerk, Groningen;
 Broederkerk, Kampen;
 Broederkerk, Nijmegen (gesloopt in 1951)
 Broerekerk, Sneek (gesloopt in 1945);
 Broederenkerk, Zutphen;
 Broerenkerk, Zwolle;

 Broederkerk, Altenburg;
 Broederskerk, Braunschweig.